Гісасола () — прізвище іспанського походження. Відомі носії:
 Августин Гісасола — іспанський футболіст
 Вікторіано Гісасола-Родрігес — іспанський католицький єпископ

Іспанські прізвища